Хуан Алдама има више значења:

 Хуан Алдама (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хуан Алдама (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хуан Алдама (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Хуан Алдама (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хуан Алдама, Магејес (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хуан Алдама, Ел Тигре (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Хуан Алдама (Теапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Општина Хуан Алдама (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Хуан Алдама (Хуан Алдама, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику